Џејмс Гандолфини (; Вествуд, 18. септембар 1961 — Рим, 19. јун 2013) био је амерички глумац. Познат је по улози италијанског мафијашког шефа Тонија Сопрана у серији Породица Сопрано.

Филмографија 

|-
| 1987. || Шок! Шок! Шок! || -{Shock! Shock! Shock}-! || Ордерли| 
|-
| 1991. || Последњи скаут || -{The Last Boy Scout}- || Марконов следбеник| 
|-
| 1992. || Странац међу нама || -{A Stranger Among Us}- || Тони Балдесари| 
|-
| 1993. || Италијански филм || -{Italian Movie}- || Анџело| 
|-
| 1993. || Лова до крова || -{Money for Nothing}- || Били Којл| 
|-
| 1993. || Права романса || -{True Romance}- || Вирџил| 
|-
| 1993. || Господин Чаробни || -{Mr. Wonderful}- || Мјак| 
|-
| 1994. || Енџи || -{Angie}- || Вини| 
|-
| 1994. || Крајња брзина || -{Terminal Velocity}- || Бен Пинквотер | 
|-
| 1995. || Други свет ||  -{Le Nouveau monde}- || Вил Кабера| 
|-
| 1995. || Гримизна плима || -{Crimson Tide}- || поручник Боби Доерти| 
|-
| 1995. || Ухвати Шортија || -{Get Shorty}- || Бер| 
|-
| 1996. || Поротник || -{The Juror}- || Еди| 
|-
| 1997. || Ноћ пада на Менхетн || -{Night Falls on Manhattan}- || Џои Алегрето| 
|-
| 1997. || Она је предивна || -{She's So Lovely}- || Кифер| 
|-
| 1997. || Пердита Дуранго || -{Perdita Durango}- || Вили „Вуди“ Дјумас| 
|-
| 1997. || 12 гневних људи || -{12 Angry Men}- || поротник #6| ТВ филм
|-
| 1997. || Поноћ у врту добра и зла || -{Midnight in the Garden of Good and Evil}- || кувар #2 | непотписан
|-
| 1998. || Посрнули || -{Fallen}- || Лу| 
|-
| 1998. || Моћни || -{The Mighty}- || Кени Кејн| 
|-
| 1998. || Грађанска парница || -{A Civil Action}- || Ал Лав| 
|-
| 1999. || || -{A Whole New Day}- || Vincent| кратки филм
|-
| 1999. || Осам милиметара || -{8mm}- || Еди Пул| 
|-
| 1999 - 2007
|Породица Сопрано
| -{The Sopranos}-
| Тони Сопрано
|Награда Еми за најбољег главног глумца у драмској серији (2000, 2001, 2003)
Златни глобус за најбољег главног глумца у драмској серији (1999)
номинација - Награда Еми за најбољег главног глумца у драмској серији (1999, 2004, 2007)
номинација - Златни глобус за најбољег главног глумца у драмској серији (1999, 2000, 2001)
|-
| 2001. || Мексиканац || -{The Mexican}- || Винстон Болдри| 
|-
| 2001. || Човек који није био ту || -{The Man Who Wasn't There'}-' || Велики Дејв Брустер| 
|-
| 2001. || Последње упориште || -{The Last Castle}- || пуковник Винтер| 
|-
| 2004. || Преживети Божић || -{Surviving Christmas}- || Том Валко| 
|-
| 2006. || Романса и цигарете || -{Romance & Cigarettes}- || Ник Мердер| 
|-
| 2006. || Усамљена срца || -{Lonely Hearts}- || детектив Чарлс Хилдербрант| 
|-
| 2006. || Сви краљеви људи || -{All the King's Men}- || Тајни Дафи| 
|-
| 2006. || || -{Club Soda}- || човек | кратки филм
|-
| 2009. || Врзино коло || -{In the Loop}- || генерал-потпуковник Џорџ Милер| 
|-
| 2009. || Отмица у метроу 123 || -{The Taking of Pelham 123}- || градоначелник| 
|-
| 2009. || Тамо где су дивље ствари || -{Where the Wild Things Are}- || Карол| глас
|-
| 2010. || Добродошли код Рилијевих || -{Welcome to the Rileys}- || Даг Рајли| 
|-
| 2010. || || -{Mint Julep}- || господин Џи| 
|-
| 2011. || || -{Down the Shore}- || Бејли| 
|-
| 2011. || Вајолет и Дејзи || -{Violet & Daisy}- || Мајкл| 
|-
| 2011. || Синема верите || -{Cinema Verite}- || Крејг Гилберт| ТВ филм
|-
| 2012. || Убиј их нежно || -{Killing Them Softly}- || Мики| 
|-
| 2012. || 00:30 – Тајна операција || -{Zero Dark Thirty}- || директор Централне обавештајне агенције| 
|-
| 2012. || Немој да избледиш || -{Not Fade Away}- || Пет| 
|-
| 2012. || Хемингвеј и Гелхорн || -{Hemingway & Gellhorn}- || | продуцент
|-
| 2013. || Невероватни Берт Вондерстоун || -{The Incredible Burt Wonderstone}- || Даг Мани| 
|-
| 2013. || Ники Дус || -{Nicky Deuce}- || Боби Егс| ТВ филм
|-
| 2013. || Све смо рекли || -{Enough Said}- || Алберт| Награда Удружења бостонских филмских критичара за најбољу споредну мушку улогу
номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољег глумца у споредној улози
номинација - Награда Спирит за најбољег глумца у споредној улози
|-
| 2014. || Прљава испорука || -{The Drop}-'' || Марв| 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1961.
Умрли 2013.
Амерички глумци
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус